Марк Лауфер:
 Лауфер, Марк Яковлевич (1931—2016) — советский и российский кораблестроитель и математик.
 Лауфер, Марк Владимирович — советский и украинский электротехник.